Парламентарните избори в Гърция през май 2012 година се провеждат на 17 май. Политическите сили не успяват да съставят правителство и се стига до провеждането на повторни избори през юни същата година.

Резултати 

2012
Избори през 2012 година
2012 година в Гърция